Кори Филип «Филли»  Браун (; род. ) — американский футболист, выступавший за футбольную команду НФЛ «Каролина Пэнтерс» на позиции уайд ресивера.

Ранние годы 
Во время обучения в Средней школе кардинала О'Хары в Спрингфилде (штат Пенсильвания) был одним из лучших спринтеров штата в беге на 100 (10,54) и 200 (21,18) метров.

Браун играл в футбол в Университете штата Огайо с 2010 по 2013 год. В своей четырёхлетней карьере  он выступил в 35 матчах из 48  и записал на свой счёт 145 приёмов, пробежал 1750 ярдов и совершил 15 тачдаунов.

Статистика на приёме и на выносе

Статистика в регулярных сезонах 

|2014||23||CAR||WR||16||13||3||36||21||296||14,1||2||12||47||1,6||22,8||58,3%||8,2||8||95||0||2||28||11,9||7,3||0,6||29||13,5||391||2||3
|-
|2015||24||CAR||WR||10||14||11||54||31||447||14,4||4||24||39||2,2||31,9||57,4%||8,3||6||38||0||4||14||6,3||2,7||0,4||37||13,1||485||4||0
|-
|2016||25||CAR||WR||10||16||8||53||27||276||10,2||1||16||27||1,7||17,3||50,9%||5,2||2||6||0||0||9||3,0||0,4||0,1||29||9,7||282||1||1
|- style="background-color: #E0E0E0; font-weight:600; font-style:oblique; border:2px solid black"
|colspan="5"|Карьера||43||22||143||79||1019||12,9||7||52||47||1,8||23,7||55,2%||7,1||16||139||0||6||28||8,7||3,2||0,4||95||12,2||1158||7||4
|}

Статистика в плей-офф 

|2014||23||CAR||WR||16||2||1||11||5||61||12,2||0||4||23||2,5||30,5||45,5%||5,5||||||||||||||||||5||12,2||61||0||0
|-
|2015||24||CAR||WR||10||3||1||19||10||215||21,5||1||6||86||3,3||71,7||52,6%||11,3||||||||||||||||||10||21,5||215||1||0
|- style="background-color: #E0E0E0; font-weight:600; font-style:oblique; border:2px solid black"
|colspan="5"|Карьера||5||2||30||15||276||18,4||1||10||86||3,0||55,2||50,0%||9,2||||||||||||||||||15||18,4||276||1||0
|}

Примечания

Ссылки 
 

Игроки в американский футбол США
Уайд ресиверы
Выпускники Университета штата Огайо
Игроки «Каролина Пантерз»
Игроки «Баффало Биллс»